Being Funny in a Foreign Language — пятый студийный альбом английской рок-группы The 1975, выходящий 30 сентября февраля 2022 года на лейбле . Продюсерами были Мэттью Хили, Джордж Дэниэл и Джек Антонофф.

История 
Вступая в 2021 год, многие концерты группы в 2020 году, которые были отложены из-за пандемии COVID-19, были в итоге отменены 12 января 2021 года. В это время вокалист Мэттью Хили представил будущую музыку под названием «Drive Like I Do» и заявил, что группа работает над своим пятым студийным альбомом. Однако не было указано, когда будет закончено написание, запись или сведение.

14 февраля 2022 года группа деактивировала свои основные аккаунты в социальных сетях, намекая на новый материал.

Название альбома и трек-лист были раскрыты поклонникам с помощью открыток. Альбом начнётся с вступительного трека под названием «The 1975», такого же, как и на их последних четырёх альбомах. Группа выпустила первый сингл с нового альбома «Part of the Band» 7 июля 2022 года. Второй сингл «Happiness» был выпущен 3 августа 2022 года. Третий сингл «I’m In Love With You» был выпущен 1 сентября 2022 года. Четвёртый сингл, «All I Need to Hear», был выпущен 21 сентября 2022 года.

Итоговые годовые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 The 1975 — Part Of The Band (Official Music Video)

Альбомы на английском языке
Альбомы The 1975
Рок-альбомы
Поп-альбомы Великобритании
Альбомы электронной музыки
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart